Ribeira Brava (Madeira) - vila e município na Madeira, Portugal
 Ribeira Brava (freguesia) - freguesia no concelho de Ribeira Brava, Madeira, Portugal
 Ribeira Brava (ribeira) - ribeira no concelho de Ribeira Brava, Madeira, Portugal
 Ribeira Brava (São Bartolomeu dos Regatos), Açores, Portugal
 Ribeira Brava (São Nicolau) - vila e município na ilha de São Nicolau, Cabo Verde

Ver também 
 Ribeira

Desambiguação